Aarschot peut désigner :
 Aarschot, une ville et commune de Belgique située en province du Brabant flamand ;
 Duché d'Aarschot, une seigneurie brabançonne.